Onuk bezeichnet:

 Orhan Onuk, türkischer Fußballspieler
 Onuk Taşıt Tasarım ve Üretim, türkischer Automobilhersteller